Иммуносупрессия, или иначе иммунодепрессия, — угнетение иммунитета по той или иной причине. Иммуносупрессия бывает физиологической (необходимой в определённых ситуациях для организма), патологической (при различных заболеваниях и патологических состояниях) и искусственной, вызываемой приёмом ряда иммуносупрессивных препаратов и/или ионизирующими излучениями.

Физиологическая иммуносупрессия 

Физиологическая иммуносупрессия отмечается при беременности. Она необходима для предотвращения иммунологического отторжения эмбриона, который является, по существу, генетически и иммунологически наполовину чужеродным трансплантатом в матке беременной женщины.

Патологическая иммуносупрессия 
Патологическая иммуносупрессия отмечается прежде всего при различных состояниях врождённого и/или приобретённого иммунодефицита, в частности при инфицировании ВИЧ, при лучевой болезни и др.

Искусственная иммуносупрессия 
Искусственная иммуносупрессия применяется при лечении аутоиммунных заболеваний, при трансплантации органов и тканей и др. Искусственная иммуносупрессия создаётся приёмом глюкокортикоидов, циклоспорина А, цитостатических агентов типа метотрексата, меркаптопурина, циклофосфамида, азатиоприна и др., или введением анти-лимфоцитарной сыворотки.

Литература 
 Киселев О. И. Иммуносупрессия при беременности. 2013.
 Лиджи Т. Что такое иммуносупрессия? Пер. с англ. Н. Д. Фирсовой (2017).
 Чурина Е. Г., Уразова О. И. и др. Особенности иммуносупрессии при вирусных инфекциях. Томск, 2009.

Иммунология
Трансплантология